Wielka Turnia – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Wielka Turnia Małołącka – turnia w północno-zachodnim grzbiecie Małołączniaka
 Wielka Turnia – turnia w zboczach Wąwozu Kraków